La stagione 1962-1963 è stata la sessantesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Bobby Tambling del  con 35 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Stoke City e Chelsea e  promosse in First Division 1963-1964.
  Walsall e  Luton Town retrocesse in Third Division 1963-1964.

Voci correlate
First Division 1962-1963
Third Division 1962-1963
FA Cup 1962-1963
Football League Cup 1962-1963
FA Charity Shield 1963

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963